Алекса́ндр Серге́евич И́рхин () — советский и российский футбольный тренер. Футболистом выступал за команды Ростовской области.

Биография 
Тренерскую карьеру начал в 1984 году в клубе 2-й лиги «Атоммаш».

В 1990 и 1991 годах работал главным тренером клуба АПК (Азов).

В 1992 году впервые возглавил клуб высшей лиги «Динамо» (Ставрополь). Помог клубу сохранить прописку в высшей лиге в 1992 году и был готов продолжать работу в 1993 году. Однако уже после первых 2-х туров чемпионата России 1993 написал заявление об уходе, не видя перспектив развития клуба.

Вскоре возглавил клуб 1-й лиги «Интеррос» (Москва), который ставил перед собой цель выйти в высшую лигу. При нём команда шла в тройке лидеров первенства, но в сентябре руководство клуба принимает решение отстранить Ирхина с поста.

В 1994 году был уволен из «Лады» (Тольятти) после пятого тура (команда набрала только 2 очка). С июня возглавлял команду третьей лиги «Спартак» (Щёлково), команда, заняв 3-е место в 3-й зоне, вышла во вторую лигу. В 1995 году являлся главным тренером тюменского «Динамо-Газовика» на протяжении 15 матчей с 8 апреля по 29 июля. В 1996 году отработал в Тюмени полный сезон, выведя команду в высшую лигу, но в следующем году был уволен после пятого тура.

В 1998 году, уволившись из «Спартака» (Луховицы), 1 июня принял дебютанта первого дивизиона казанский «Рубин», который занимал 18-е место. По окончании сезона, в котором команда заняла 7-е место, покинул клуб.

В начале 2000 года работал президентом «Кавказкабеля» В мае стал главным тренером «Уралана», 24 июня был уволен. 21 июля стал главным тренером «Металлурга» (Красноярск). По окончании сезона Ирхин собирался остаться в клубе, но в начале декабря возглавил «Кубань», после единственного проведённого сбора покинул краснодарский клуб в феврале 2001 года. Летом 2001 года вернулся в красноярскую команду, покинул клуб в начале следующего сезона, по ходу которого принял находившийся на предпоследнем 17-м месте смоленский «Кристалл», под руководством Ирхина команда завершила сезон на 10-м месте.

В 2003 году работал в Казахстане с клубом «Женис». В течение следующих двух сезонов тренировал воронежский «Факел», с которым в 2004 году вышел в первый дивизион, а затем опять возглавлял астанинскую команду, в том числе в квалификации Лиги чемпионов против грузинской «Олимпи» и норвежского «Русенборга». По ходу сезона 2008 года принял московский клуб второго дивизиона «Торпедо-РГ».

С 10 июля 2009 года руководил новороссийским «Черноморцем», 3 сентября подал в отставку, официальной причиной такого решения стали семейные обстоятельства.

Не оставаясь надолго в одном клубе, обрёл принадлежность к когорте так называемых тренеров-«спасателей» или «пожарных».

22 июня 2016 года возглавил ФК «Химки». В связи с истечением контракта покинул клуб.

7 сентября 2017 года вновь возглавил «Химки». 8 февраля 2018 клуб расторг контракт. В дальнейшем возглавлял любительский футбольный клуб РЭУ им. Плеханова

Скончался 18 мая 2019 года на 66-м году жизни. Похоронен на Западном Хованском кладбище.

Достижения 
 1990 — с командой АПК занял 1-е место в южной зоне второй лиги и завоевал право играть в буферной зоне. В том же году выиграл с этой командой Кубок РСФСР.
 1993 — 3-е место в зоне «Центр» первой лиги с командой «Интеррос» (возглавлял команду до сентября).
 1994 — 3-е место в третьей зоне третьей лиги с командой «Спартак» Щёлково (выход во вторую лигу) (возглавлял команду с июня)
 1996 — 1-е место с командой «Динамо-Газовик» Тюмень в первой лиге, выход в высший дивизион.
 2004 — 1-е место в зоне «Центр» второго дивизиона с командой «Факел» (выход в первый дивизион)
 2007 — участие с командой «Астана» в двух квалификационных раундах Лиги чемпионов.

Примечания 

Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Атоммаш»
Тренеры ФК АПК
Тренеры ФК «Динамо» Ставрополь
Тренеры ФК «Краснознаменск»
Тренеры ФК «Лада-Тольятти»
Тренеры ФК «Спартак» Щёлково
Тренеры ФК «Тюмень»
Тренеры ФК «Луховицы»
Тренеры ФК «Рубин»
Тренеры ФК «Уралан»
Тренеры ФК «Енисей»
Тренеры ФК «Кубань»
Тренеры ФК «Кристалл» Смоленск
Тренеры ФК «Женис»
Тренеры ФК «Факел»
Тренеры ФК «Черноморец» Новороссийск
Тренеры ФК «Химки»
Выпускники Волгоградской академии физической культуры
Похороненные на Хованском кладбище